Робледильо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Робледильо-де-Гата — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Робледильо-де-ла-Вера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Робледильо-де-ла-Хара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. 
 Робледильо-де-Моернандо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Робледильо-де-Трухильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.